

Geografia
 Monte Bowser – montagna antartica

Persone
 Muriel Bowser – politica statunitense
 Sid Bowser – calciatore inglese
 Tyus Bowser – giocatore di football americano statunitense
Sylvanus Bowser – inventore statunitense

Videogiochi
 Bowser – personaggio immaginario presente nella serie di videogiochi Mario
 Bowser Jr. – personaggio ideato da Nintendo, figlio di Bowser

Aziende
 Bowser (azienda) – storico produttore americano, realizzò la prima pompa di benzina della storia